

Wydarzenia 

 Lizymach, królem Macedonii

Urodzili się 
 Ptolemeusz III, król Egiptu  (zm. 221 p.n.e. lub 222 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona)